Ricklin ist der Familienname folgender Personen:

 Eugen Ricklin (1862–1935), deutscher Arzt und Politiker, MdR
 Thomas Ricklin (1963–2016), schweizerischer Philosoph

Siehe auch:
 Riklin
 Rickling